

Лахово — село в гміні Шубін Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Лахово — поселення в общині Блоке, Регіон Нотрансько-крашка